Berestow ist der Familienname folgender Personen:

Dmitri Wladimirowitsch Berestow (* 1980), russischer Gewichtheber
Walentin Dmitrijewitsch Berestow (1928–1998), russischer Dichter und Kinderbuchautor